Mokrau ist der Name folgender Orte:

 Ortsteil der zweisprachigen Gemeinde Zülz in Polen, siehe Mokrau (Zülz)
 der deutsche Name des Ortsteils Mokrá (Čichalov) der Gemeinde Čichalov,  Tschechien